Il termine paragnosta (dal greco parà, vicino, e gnosis, conoscenza, cognizione) indica una persona che possiederebbe capacità paranormali e in particolare la capacità di conoscere cose attraverso canali non convenzionali di conoscenza, per lo più attraverso fenomeni ESP di retrocognizione (comunemente intesa come chiaroveggenza rivolta al passato).

Il paragnosta, messo a contatto con un oggetto (cd. oggetto induttore), riuscirebbe a raccontarne la storia pur senza conoscere nulla dell'oggetto stesso.  Nella letteratura pseudoscientifica sono descritti casi in cui un oggetto può rappresentare un «appoggio», un «aiuto» per raggiungere lo stato psicologico adatto alla retrocognizione.

Parapsicologia